Dragomirești peut désigner :

 Dragomirești, une ville roumaine du județ de Maramureș
 Dragomirești, une commune roumaine du județ de Neamț
 Dragomirești, une commune roumaine du județ de Dâmbovița
 Dragomirești, une commune roumaine du județ de Vaslui
 Dragomirești-Vale, une commune roumaine du județ de Ilfov